Anne-Sylvie Salzman (n. 1963) – pseudonimo di Anne-Sylvie Homassel, scrittrice francese
 Mark Salzman (n. 1959) – violoncellista, scrittore e insegnante statunitense
 Pnina Salzman (1922-2006) – pianista e docente israeliana

Pagine correlate 
 Saltzman
 Salzmann